9098 Toshihiko – asteroide della fascia principale
 Toshihiko – nome proprio maschile giapponese